Gai Flavi (prefecte), praefectus fabrum de Juni Brut.
 Gai Flavi (pompeià), cavaller romà d'Asta, colònia romana d'Hispània 
 Gai Flavi Fímbria, diversos personatges.